Орнильос-де-Эресма ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина.  Занимает площадь 34,90 км². Население — 184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида